Trooz (Waals: Li Trô) is een plaats en gemeente aan de Vesder in de provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners.

Geschiedenis
De plaats Trooz ligt in de deelgemeente Forêt. In 1745 werd Trooz een afzonderlijke heerlijkheid, die in 1759 werd uitgegeven.

Bij het ontstaan van de gemeenten was Trooz een gehucht van Forêt, waardoor de gemeente naar Forêt werd genoemd. Later werden de rollen omgedraaid, wat zijn oorzaak vond in de industrialisatie van dit deel van het dal van de Vesder waarin Trooz en ook Prayon gelegen zijn. Daarom werd in 1977 de nieuwe fusiegemeente van Forêt, Fraipont en Nessonvaux naar Trooz genoemd.

In juli 2021 werd de gemeente zwaar getroffen door overstromingen. Trooz behoorde tot de tien meest getroffen gemeenten.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Fonds-de-Forêt, Prayon en La Brouck.

Bezienswaardigheden
Het betreft hier bezienswaardigheden in de plaats Trooz en directe omgeving.
Kasteel van Bois Lemoine, in de buurtschap Sous-l'Abbaye.
Kasteel La Fenderie
Kasteel van Trumly
Hulpkerk van Sint-Alfred en Sint-Joris
La Fenderie, watermolen op de Vesder

Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Trooz

Foto's

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Nabijgelegen kernen
Prayon, Forêt, Fraipont, Les Forges, Beaufays

Externe link
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)